Oster peut faire référence à :

Hydronyme 
 Oster est une rivière d'Ukraine et un affluent de la Desna, dans le bassin du Dniepr.

Toponymes

 Oster, est une ville de l'oblast de Tchernihiv, en Ukraine. Elle est située au point de confluence de la rivière Oster et de la Desna, à 68 km au sud-ouest de Tchernihiv.

 Oster, une localité belge située dans la commune d'Érezée
 Oster, une localité belge située dans la commune de Manhay

Patronyme

 Christian Oster (né en 1949), un romancier et conteur français pour enfants ;
 Daniel Oster (1938-1999), écrivain français ;
 Hans Oster (1887-1945), un général allemand et resistant au nazisme ;
 Jerry Oster (né en 1943), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 John Oster (né en 1978), un footballeur gallois ;
 Louis Oster (né en 1928), avocat français ;
 Pierre Oster (1933-2020), poète et éditeur français d'origine luxembourgeoise ;
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme